Austria:
 Weixelbaum – miejscowość w gminie Deutsch Goritz w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Osoby:
 Frieda Weixelbaum – niemiecka śpiewaczka

Zobacz też:
 Weichselbaum
 Weixelbaumer